The Sum of All Fears ist der englische Originaltitel

 eines Romanes von Tom Clancy, siehe Das Echo aller Furcht (1991/92)
 sowie der Verfilmung dieses Romanes durch Phil Alden Robinson, siehe Der Anschlag (2002)